Островы — название населённых пунктов.

Белоруссия

Витебская область 
 Островы — деревня в Лепельском районе.

Гомельская область 
 Островы — деревня в Гомельском районе. 
 Островы — деревня в Лоевском районе.

Минская область 
 Островы — деревня в Вилейском районе.
 Островы — деревня в Пуховичском районе.
 Островы — деревня в Смолевичском районе.
 Островы — деревня в Столбцовском районе.
 Островы — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область 
 Островы — деревня в Бобруйском районе. 
 Островы — деревня в Чаусском районе.

Украина 
 Островы — село в Маневичском районе Волынской области.
 Островы — село в Овручском районе Житомирской области.

См. также 
 Острова (значения)